Eisenbahnprojekte in der Schweiz betreffen normalerweise nicht eine einzelne Strecke, sondern sind aufeinander abgestimmte örtlich verteilte Massnahmen, die einen vorher festgelegten Fahrplan ermöglichen. Das wichtigste Projekt bisher war Bahn 2000, es ermöglichte einen Integralen Taktfahrplan einzuführen und diesen zu optimieren. In naher Zukunft wird mit ZEB das Angebot bis 2025 nochmals verbessert. FABI ist ein Bahnausbau, der verschiedene Ausbauschritte enthält. Die NEAT dient zur Erhöhung der Nord/Süd-Kapazitäten durch Basistunnel am Gotthard und Lötschberg.

Nationale Projekte werden vom Bund finanziert, in aller Regel durch Entnahmen aus dem ursprünglich auf 30,5 Milliarden Schweizer Franken limitierten FinöV-Fonds. Kleinere Beträge werden auch aus der laufenden Rechnung z. B. über die Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB oder die jährlichen Finanzierungsvereinbarungen zwischen Bund, Kantonen und Privatbahnen beglichen. Projekte des Agglomerationsverkehrs werden von den Kantonen bezahlt, der Bund kann aber bis zu 50 Prozent aus dem Infrastrukturfonds beisteuern.

Programme

Bahn 2000 

Bahn 2000 ist ein weitgehend abgeschlossenes Eisenbahnprojekt mit dem Hauptziel, schnellere und direktere Zugverbindungen in der ganzen Schweiz anzubieten. Grundidee des Projekts war es, zuerst einen vorteilhaften Fahrplan zu bestimmen und dann erst die dazu nötigen Infrastrukturausbauten anzugehen. Der verwendete Fahrplan ist ein Integraler Taktfahrplan und zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Züge (und andere Nahverkehrsmittel) aus allen Richtungen zur vollen und halben Stunde an den Bahnhöfen treffen, wodurch ein Umsteigen fast ohne Wartezeiten möglich wird. Möglich ist das aber nur, wenn die Fahrt zwischen den Knoten knapp unter 30 oder 60 Minuten dauert. Genau dort, wo das nicht der Fall war, wurden neue Strecken gebaut oder alte ausgebaut. Die wichtigste Neubaustrecke war Mattstetten–Rothrist, welche die Fahrzeit zwischen Zürich und Bern auf unter 60 Minuten reduzierte.

Zusätzliche Schwerpunkte von Bahn 2000 waren die Steigerung der Frequenzen (Halbstundentakt für alle Knotenbahnhöfe) und moderneres Rollmaterial (klimatisierte IC2000-Doppelstockzüge und ICN-Neigezüge).

Die Bahn 2000 wurde ab 1987 für 5,9 Milliarden Franken realisiert und ermöglichte im Jahr 2004 Knoten des Taktfahrplans zur vollen/halben Stunde in Zürich, Basel, Bern und Olten sowie Knoten um 15' und 45' nach der vollen Stunde in Biel/Bienne und Lausanne.

NEAT 

Die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) ist ein Grossprojekt der Schweiz, das eine Verbesserung des Eisenbahn-Transitverkehrs in Nord-Süd-Richtung anstrebt, hauptsächlich um eine Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene zu erreichen. Zusätzlich werden auch die Personenverkehrsverbindungen verbessert. Das Projekt kostet 18,7 Milliarden Franken und besteht aus zwei Hauptästen:

Die Nordschweiz wird mit Italien verbunden über den Gotthard-Basistunnel (57 km, 2016), die Neubaustrecke Gotthard-Süd (7 km, 2016) und den Ceneri-Basistunnel (15 km, 2020). Diese Verbindung ist eine Flachbahn und erlaubt daher schwere Güterzüge ohne Zusatzlokomotive. Die neue Strecke ermöglicht zudem die Aufnahme von Lugano und Bellinzona ins schweizerische Bahnknotensystem sowie eine Fahrzeit Zürich–Mailand von 3h03 ohne die Notwendigkeit von Neigetechnik. Ursprünglich war eine Fahrzeit von 2h40 geplant, weil dies nicht erreicht wurde, wurde die Fahrlage eine halbe Stunde vorverlegt, damit die Mailänder Anschlüsse zur vollen Stunde erreicht werden.

Die Westschweiz inklusive Bern wird mit dem 2007 einspurig fertiggestellten Lötschberg-Basistunnel an Italien angebunden. Dieser Tunnel ermöglicht eine Fahrzeit Bern–Mailand von drei Stunden und wird vom Güterverkehr intensiv genutzt. Zudem konnte Visp ins schweizerische Knotensystem aufgenommen werden.

Der ursprünglich geplante Hirzeltunnel zur Anbindung der Ostschweiz wurde aus finanziellen Gründen fallen gelassen. Zurückgestellt wurden die Fertigstellung der zweiten Röhre des Lötschberg-Basistunnels sowie der Zimmerberg-Basistunnels II zwischen Thalwil und Zug; letzterer könnte aber noch mit Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur umgesetzt werden.

HGV-Anschluss 

2005 wurde ein Massnahmenpaket verabschiedet, um die Schweiz besser an das europäische Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Netz anzuschliessen. Es beinhaltet die Mitfinanzierung einiger Projekte in Frankreich und Deutschland. Gleichzeitig werden die Investitionen genutzt, um das Knotensystem innerhalb der Schweiz zu verbessern. Das 1,3 Milliarden Franken teure Projekt soll 2015 abgeschlossen sein.

In Richtung Frankreich werden drei Strecken ausgebaut oder wiederbelebt, welche allesamt Verbindungen zum TGV-Netz herstellen: Genf−Mâcon, Lausanne–Dijon und Biel/Bienne–Belfort. Zudem wird ein Beitrag an die Kosten der TGV-Strecke Rhin-Rhône geleistet, welche Basel und die Nordwestschweiz an das französische Hochgeschwindigkeitsnetz anbindet.

Der HGV-Anschluss nach Deutschland beinhaltet diverse Beschleunigungen in der Ostschweiz, welche schnellere Verbindungen nach Stuttgart und München ermöglichen. Gleichzeitig erlauben sie es, neue Taktknoten in St. Gallen, Sargans, Romanshorn, Kreuzlingen und Schaffhausen einzurichten. Und schliesslich wird der Deutschen Bahn ein Kredit gewährt, welcher helfen soll, die Elektrifizierung und Neigetechnik-Ertüchtigung der Strecke Lindau–Geltendorf zwischen St. Gallen und München rasch umzusetzen.

Im Folgenden wird bei Projekten im Ausland unter «Kosten» nur der Schweizer Beitrag ausgewiesen.

ZEB 

Das schweizerische Parlament beschloss im Dezember 2008 das Projekt Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB). ZEB setzt viele Massnahmen um, die bei Bahn 2000 aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden mussten. Die Kosten sind verhältnismässig tief (5,2 Milliarden Franken), weil die teuren und kontroversen Teilprojekte in eine zweite Etappe namens FABI/STEP ausgelagert wurden. Die Umsetzung von ZEB soll 2014 beginnen, der Zeitpunkt der Fertigstellung ist vor dem Jahr 2030.

Die Hauptstossrichtungen des Projekts waren zunächst: Erstens die Erhöhung der Kapazität und Stabilisierung des Fahrplans, z. B. durch eine durchgehende Vierspur von Zürich bis Olten sowie diverse Entflechtungsbauwerke. Zweitens der Ausbau von Kapazität für den alpenquerenden Güterverkehr, insbesondere durch Reduktion der Zugfolgezeit auf den Gotthard-Zufahrten. Drittens die Reduktion der Fahrzeiten, wodurch Knoten zur vollen Stunde in Biel/Bienne, Lausanne und Delémont möglich werden (Lugano wird im Rahmen von NEAT zum Knoten).

Am 30. November 2009 wurde die Liste der zuerst umzusetzenden Teilprojekte veröffentlicht. Weil die Nachfrage in den vorangegangenen Jahren stark zugenommen hatte, wurden fast ausschliesslich kapazitätssteigernde Massnahmen ausgewählt: 4. Gleis Lausanne–Renens, Entflechtung Wylerfeld, Entflechtung Liestal, Eppenbergtunnel für 15'-Takt Zürich–Bern, ZEB-Anteil Durchmesserlinie und Kapazitätssteigerung Gotthardzufahrten. Im ersten Standbericht fehlen wie angekündigt die meisten geschwindigkeitssteigernden Massnahmen, vor allem bleibt der Knoten Lausanne bei den Minuten 15 und 45.

Ausbauschritt 2025 (FABI) 

Ursprünglich war vorgesehen, im Anschluss an das ZEB das Projekt Bahn 2030 in einer 12- und einer 21-Milliarden-Variante auszuarbeiten. Dies wurde jedoch zugunsten von kleineren Ausbauschritten fallen gelassen. Als Gegenvorschlag zur Volksinitiative des VCS (Verkehrs-Club der Schweiz) «Für den öffentlichen Verkehr» legte der Bundesrat dem Parlament unter dem Titel «Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)» ein umfassendes Paket an Finanzierungsmechanismen und Ausbauschritten, genannt STEP, dem Parlament vor. Dabei ist vorgesehen, dass periodisch ein Ausbauschritt beschlossen wird. Den in der Vorlage enthaltenen ersten Ausbauschritt 2025 stockte das Parlament auf 6,4 Milliarden Franken auf und empfahl das Paket so dem Volk zur Annahme. Zur Abstimmung gelangten aber nur die Finanzierungsbestimmungen (obligatorisches Verfassungsreferendum). Daraufhin zog der VCS seine Initiative zurück. Am 9. Februar 2014 nahm das Volk mit 62 % Ja-Stimmen und 22 von 23 Standesstimmen die Vorlage an.

Ziel des Ausbauschritts 2025 ist, die infrastrukturellen Voraussetzungen für Leistungssteigerungen zu schaffen, insbesondere 30'-Takte Bern–Luzern, Zürich–Chur, Zürich–Lugano und Landquart–St. Moritz. Die Bauprojekte sind nach aktueller Planung:

Ausbauschritt 2035 (FABI) 
Im Ausbauschritt 2035 hat das Parlament Investitionen von 12,89 Milliarden Franken bewilligt. So kann das Angebot sowohl im Fern- wie auch im S-Bahn-Verkehr weiter verdichtet und an die stark steigende Nachfrage angepasst werden. Woraus dieses Programm bestehen sollte, hat das Parlament im Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2025 bereits skizziert (Art. 1 Abs. 3). Die SBB wollen ab 2021 in den Hauptverkehrszeiten zwischen grossen Städten (z. B. Zürich–Bern) einen Viertelstundentakt einführen, später sollen andere Strecken folgen, damit wird es ein S-Bahn Schweiz System geben.

Ausbauschritt 2045 (FABI) 

Bis 2026 ist die Botschaft von diesem weiteren Ausbauschritt vom Bundesrat verabschiedet. In der Botschaft von Ausbauschritt 2035 wurden bereits Projekte vorgeschlagen zur Umsetzung. Dabei handelt es sich um den Kapazitätsausbau Aarau nach Zürich, Durchgangsbahnhof Luzern und Herzstück Basel und weitere Behebungen von Engpässen im Agglomerations- und Regionalverkehr sowie Zugang zu den Tourismusregionen. In der Planung vor 2045 ist auch einen Ausbau des Bahnhofs Winterthurs.

STEP 

Unter STEP (Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur) werden alle Projekte gesammelt, welche für eine Umsetzung in Frage kommen, jedoch noch nicht beschlossen sind. Es handelt sich um Massnahmen im Umfang von fast 40 Milliarden Franken. Hier nicht erwähnt sind Massnahmen, welche schon in den Ausbauschritt 2025 und Ausbauschritt 2035 übernommen wurden.

Region Zürich

Region Basel

Region Bern

Region Zentralschweiz

Region Ostschweiz

Region Westschweiz

Region Tessin/Gotthard

Massnahmen nach Regionen

Region Zürich 

Nachdem ein grosses Projekt, die Durchmesserlinie Altstetten–Zürich HB–Oerlikon mit dem zweiten Durchgangsbahnhof («Bahnhof Löwenstrasse») im Jahre 2015 eröffnet wurde, wurde im Dezember 2018 auch die 4. Teilergänzungen der S-Bahn bis Dezember 2018 fertig gestellt. Mit diesem Projekt wurden neue Linien geschaffen und Kapazitätsengpässe mittelfristig behoben. Nächstes grosses Projekt ist der Brüttenertunnel (Siehe STEP2035), der bis 2035 gebaut werden soll.

Tram und Schmalspurbahnen 
Siehe u. a. auch Ausbauprojekte Strassenbahn Zürich.

Region Basel

Tram und Schmalspurbahnen

Region Bern

Tram und Schmalspurbahnen

Region Zentralschweiz

Region Ostschweiz

Graubünden

Region Westschweiz

Genf

Region Tessin

Deutschland

Massnahmen bei Bahnhöfen 
Neben den Streckenausbauten gibt es auch Anpassungen an den Bahnhöfen. Eine Auswahl:

Aargau

Appenzell Ausserrhoden

Basel

Bern

Genf

Graubünden

Jura

Luzern

Schaffhausen 
Siehe auch S-Bahn Schaffhausen.

Schwyz

Solothurn

St. Gallen

Tessin

Thurgau

Uri

Wallis

Zug

Zürich

Siehe auch 
 Liste der Fahrplanfelder
 Geschichte der Schweizer Eisenbahn
 Schienenverkehr in der Schweiz
 Liste der Bahnhöfe in der Schweiz
 Liste der bestehenden Schweizer Eisenbahnstrecken
 Bahn 2000
 Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur
 Chronik der Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in der Schweiz
 Schweizerische Bundesbahnen
 Liste der ehemaligen Schweizer Eisenbahnstrecken
 Liste der Schweizer Eisenbahngesellschaften
 Neue Eisenbahn-Alpentransversale
 Liste der verlegten Schweizer Eisenbahn-Streckenabschnitte
 Schweizerische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte
 Liste der Schmalspurbahnen in der Schweiz
 Liste von verworfenen Bahnprojekten in der Schweiz (ältere, nicht realisierte oder unvollendete Projekte)

Einzelnachweise 

Verkehrspolitik (Schweiz)
!
Eisenbahnprojekte, Schweiz